Felicitas (mythologie), een personificatie van het geluk in de Romeinse religie, waarvoor men op 9 oktober een feest hield;
 Felicitas van Rome (- ca. 166), christelijke martelares en heilige, vaak in één adem genoemd met haar zoons;
 Felicitas van Carthago (- 203), christelijke martelares en heilige, vaak in één adem genoemd met Perpetua die beiden op 7 maart worden gevierd;
 Felicitas van Roucy, koningin-gemalin van Aragón (1071-1094) en Navarra (1076-1094);
 Felicitas Kukuck (1914 - 2001), Duitse componiste;
 Felicitas Goodman (1914 - 2005), culturele antropologe, godgeleerde en linguïst;
 Felicitas van Pruisen (1934 - 2009), de oudste dochter van Wilhelm van Pruisen (1906-1940);
 Felizitas Mentel (1946 - ), Duitse kunstenares;
 Felicitas Weck (1954 - ), Duits politica (Die Linke);
 Felicitas Hoppe (1960 - ), Duitse schrijfster;
 Felicitas Heyne (1966 - ), Duitse psychologe en schrijfster;
 Felicitas von Lovenberg (1974 - ), Duitse journaliste en auteur;
 Felicitas Woll (1980 - ), Duitse actrice;
 Cis felicitas, een keversoort uit de familie houtzwamkevers (Ciidae);
 Plationus felicitas, een raderdiertjessoort uit de familie Brachionidae;
 (109) Felicitas, een door Christian Heinrich Friedrich Peters ontdekte planetoïde;
 Zeche Vereinigte Felicitas, een steenkoolmijn in Dortmund;
 Felicitas Iulia, oude Latijnse benaming voor Lissabon
 Felicitas (Groenekan), voetbalvereniging uit de jaren '30

Zie ook 
 Felicity (voornaam)